Hypocrisy – gruppo musicale svedese
 Hypocrisy – album degli Hypocrisy del 1999
 Hypocrisy – film del 2016 diretto da Kenean Buel